Gentalha é uma série de televisão brasileira produzido pela Hungry Man e pela RioFilme, do diretor Fernando Ceylão.

A série, cuja primeira temporada está sendo exibida em 2014 no Canal Brasil  apresenta dezesseis episódios, independentes entre si.

Este anexo lista os episódios da série.

Lista de episódios

Ligações externas 
 

Gentalha